Angels in America steht für:

 Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes, Schauspiel von Tony Kushner (1991/1993)
 Englischer Originaltitel der Fernseh-Miniserie Engel in Amerika (2003)
 Angels in America (Oper), Oper von Péter Eötvös (2015)